AIK kan syfta på

 AIK – en svensk idrottsförening Allmänna Idrottsklubben i Stockholm 
 AIK – IATA:s kod för en flygplats  i Aiken i South Carolina i USA, se Aiken Municipal Airport
 AIK Hockey Härnösand – en ishockeyklubb i Härnösand tidigare Antjärns IK
Sandvikens AIK – Sandvikens allmänna idrottsklubb
 Skellefteå AIK –  Skellefteå Allmänna idrottsklubb